Ausschlag bezeichnet:
 einen akut auftretenden Hautausschlag, siehe Exanthem
 eine Verschiebung einer Marke an einer Skale, siehe Analogmessgerät
 ein Gebiet außerhalb einer eingedeichten Fläche, siehe Billwerder Ausschlag
 die Bildung von Sprossen an einem Baumstumpf in der Forstwirtschaft
 Ausschlag (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortsteil von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Ausschlagen
 Ausschlagung